Menkes:
 Baruch Menkes (1879, [?] – 1946, [?]) – polski żołnierz, oficer, legionów polskich, dr filozofii, pisarz legionowy. nauczyciel, publicysta, literat, dziennikarz, redaktor
 Benedict Menkes (1904 Rădăuți – 1987 Timișoara) – rumuński lekarz i biolog pochodzenia żydowskiego
  (ur. 1963, Madryt) – hiszpański reżyser
 Jerzy Menkes (ur. 1954, [?]) – profesor nauk prawnych
 , niem.: Hans Menkes (1928, Wiedeń – 2008, Los Angeles), amerykański neurolog
 Choroba Menkesa (Menkes disease, Menkes syndrome)
  (ur. 1943) – brytyjski dziennikarz
 Zygmunt (Józef) Menkes, fr.: Sigmund Joseph Menkès (1896, Lemberg (Lwów) – 1986, Riverdale) – polski malarz i rzeźbiarz pochodzenia żydowskiego
 Synagoga „Debory Menkes” (z Debora Menkes, née Weksler) w Tarnowie

Zobacz też 
 
  (Mencke)
 Menken ()